Мафетенг () — один из районов Лесото. Площадь равняется 2 119 км², население составляет 192 621 чел. (2006), плотность — 90,90 чел./км². Административным центром и единственным городом является Мафетенг.

География 
Район граничит на западе с провинцией Фри-Стейт (ЮАР), на северо-востоке с районом Масеру, на юго-востоке с районом Мохалес-Хук.

Административное деление 
Район делится на 9 округов (вардов) и 12 местных советов.

Округа:

 Коло
 Ликхвеле
 Мафетенг
 Малипецане
 Мателиле
 Цгалабане
 Табана-Морена
 Таба-Печела
 Таба-Цвеу

Местные советы:

 Коти-се-Пола
 Макаота
 Макхолане
 Малакенг
 Малуменг
 Маманцо
 Моньяке
 Матула
 Меци-Махоло
 Цгибинг
 Рамвецане
 Таджане

Районы Лесото